Озерянська сільська рада — Волинська область, Турійський район
 Озерянська сільська рада — Житомирська область, Олевський район
 Озерянська сільська рада — Івано-Франківська область, Галицький район
 Озерянська сільська рада — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Озерянська сільська рада — Полтавська область, Кобеляцький район
 Озерянська сільська рада — Рівненська область, Дубенський район
 Озерянська сільська рада — Тернопільська область, Борщівський район
 Озерянська сільська рада — Тернопільська область, Бучацький район
 Озерянська сільська рада — Херсонська область, Генічеський район
 Озерянська сільська рада — Чернігівська область, Бобровицький район
 Озерянська сільська рада — Чернігівська область, Варвинський район